Czesław Zadrożny (1904-1944) – żołnierz Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej
 Stanisław Zadrożny (1908-1977) – dowódca powstańczej radiostacji "Błyskawica" 
 Tadeusz Zadrożny (ur. 1939) – polski kolarz